Eversmannia, genre d'insectes lépidoptères de la famille des Uraniidae.
 Eversmannia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.